Hart Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Hart Airport (Louisiana)
 Hart Airport (Missouri)
 Hart Airport (New York)